The Lure of the Footlights – film del 1912 prodotto dalla Pathé Frères
 The Lure of the Footlights – film del 1912 diretto da Warwick Buckland